Рудковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Рудковцы — село в Жидачовском районе Львовской области.
 Рудковцы — село в Новоушицком районе Хмельницкой области.